Windhof steht für:

 Windhof, ein Gebäudekomplex im mittelhessischen Heuchelheim bei Gießen
 ein denkmalgeschützter Gebäudekomplex in Weilburg

ein Ortsname:
 Mittlerer Windhof, Ortsteil der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Oberer Windhof oder Oberwindhof, Streusiedlung in der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Unterer Windhof oder Unterwindhof, Streusiedlung in der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Windhof (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Windhof (Gemeinde Schweiggers), Katastralgemeinde der Gemeinde Schweiggers, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Windhof (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Windhof (Gemeinde Semriach), Katastralgemeinde der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Windhof (Koerich), Ortschaft der Gemeinde Koerich, Kanton Capellen, Großherzogtum Luxemburg
 Windhof (Reichenbach), Ortsteil der Gemeinde Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Windhof (Warthel), Wichrowice (1939–1942 Wilkowize, 1943–1945 Windhof), heute Sołectwo von Choceń 
 
ein Familienname:
 Heinrich Lange-Windhof (1863–1962), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP), MdL

Siehe auch:
 Windhoff